Murati – miejscowość w Estonii,
 Murati – jezioro w Estonii i na Łotwie,
 Murati – miejscowość Bośni i Hercegowinie,
 Edvin Murati – albański piłkarz.